Дина́мовская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Динамовская улица — улица в Волгограде.
 Динамовская улица — улица в городе Иванове.
 Динамовская улица — улица в Ижевске.
 Динамовская улица — улица в Москве.
 Динамовская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Динамовская улица — улица в Саратове.

Украина 
 Динамовская улица — улица в Мариуполе.
 Динамовская улица — улица в городе Полтаве.
 Динамовская улица — улица в Харькове.

См. также 
 2-й Динамовский переулок
 Проспект Динамо